Tenisový turnaj WTA Andalucia Tennis Experience 2009 se konal ve dnech 6. - 12. dubna ve španělské Marbelle venku na antukových dvorcích. Odměny činily 500,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
Andalucia Tennis Experience
Tenis ve Španělsku v roce 2009
WTA Tour 2009